|-
| 10201 Korado ||  || 12 iulie 1997 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 10202 - || 1997 PE || 1 august 1997 || Haleakala || NEAT
|-
| 10203 Flinders || 1997 PQ || 1 august 1997 ||  || 
|-
| 10204 Turing ||  || 1 august 1997 ||  || 
|-
| 10205 Pokorný ||  || 7 august 1997 || Kleť || , 
|-
| 10206 - ||  || 7 august 1997 || Fitchburg || 
|-
| 10207 Comeniana || 1997 QA || 16 august 1997 ||  || , 
|-
| 10208 Germanicus ||  || 30 august 1997 ||  || 
|-
| 10209 Izanaki ||  || 24 august 1997 ||  || , T. Urata
|-
| 10210 Nathues ||  || 30 august 1997 || Caussols || 
|-
| 10211 La Spezia ||  || 6 septembrie 1997 || Monte Viseggi || Monte Viseggi
|-
| 10212 - ||  || 3 septembrie 1997 || Church Stretton || 
|-
| 10213 Koukolík ||  || 10 septembrie 1997 || Kleť || , 
|-
| 10214 - ||  || 10 septembrie 1997 ||  || 
|-
| 10215 Lavilledemirmont || 1997 SQ || 20 septembrie 1997 ||  || 
|-
| 10216 Popastro ||  || 22 septembrie 1997 || Church Stretton || 
|-
| 10217 Richardcook ||  || 27 septembrie 1997 || Haleakala || NEAT
|-
| 10218 Bierstadt ||  || 29 septembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 10219 Penco ||  || 25 octombrie 1997 ||  || , 
|-
| 10220 Pigott ||  || 20 octombrie 1997 ||  || 
|-
| 10221 Kubrick ||  || 28 octombrie 1997 ||  || 
|-
| 10222 Klotz ||  || 29 octombrie 1997 || Ramonville || 
|-
| 10223 Zashikiwarashi ||  || 31 octombrie 1997 ||  || T. Urata
|-
| 10224 Hisashi ||  || 26 octombrie 1997 ||  || 
|-
| 10225 ||  || 1 noiembrie 1997 || Kushiro || , 
|-
| 10226 Seishika ||  || 8 noiembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 10227 Izanami ||  || 4 noiembrie 1997 ||  || , T. Urata
|-
| 10228 ||  || 1 noiembrie 1997 || Kushiro || , 
|-
| 10229 ||  || 19 noiembrie 1997 ||  || , T. Urata
|-
| 10230 - ||  || 29 noiembrie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 10231 - ||  || 29 noiembrie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 10232 - ||  || 26 noiembrie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 10233 Le Creusot ||  || 5 decembrie 1997 || Le Creusot || 
|-
| 10234 Sixtygarden ||  || 27 decembrie 1997 || Kleť || , 
|-
| 10235 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 10236 - ||  || 28 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 10237 Adzic ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 10238 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 10239 Hermann ||  || 10 octombrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 10240 ||  || 12 noiembrie 1998 || Kushiro || , 
|-
| 10241 Miličević ||  || 9 ianuarie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 10242 Wasserkuppe || 2808 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 10243 Hohe Meissner || 3553 P-L || 22 octombrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 10244 Thüringer Wald || 4668 P-L || 26 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 10245 Inselsberg || 6071 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 10246 Frankenwald || 6381 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
|  || 6629 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 10248 Fichtelgebirge || 7639 P-L || 17 octombrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 10249 Harz || 9515 P-L || 17 octombrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 10250 Hellahaasse || 1252 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 10251 Mulisch || 3089 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 10252 Heidigraf || 4164 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 10253 Westerwald || 2116 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 10254 Hunsrück || 2314 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 10255 Taunus || 3398 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 10256 Vredevoogd || 4157 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 10257 Garecynthia || 4333 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 10258 - || 1940 AB || 6 ianuarie 1940 || Konkoly || G. Kulin
|-
| 10259 Osipovyurij || 1972 HL || 18 aprilie 1972 ||  || T. M. Smirnova
|-
| 10260 - || 1972 TC || 4 octombrie 1972 || Hamburg-Bergedorf || L. Kohoutek
|-
| 10261 Nikdollezhalʹ ||  || 22 august 1974 ||  || L. V. Zhuravleva
|-
| 10262 Samoilov ||  || 3 octombrie 1975 || Nauchnij || L. I. Chernykh
|-
| 10263 Vadimsimona ||  || 24 septembrie 1976 || Nauchnij || N. S. Chernykh
|-
| 10264 Marov ||  || 8 august 1978 || Nauchnij || N. S. Chernykh
|-
| 10265 Gunnarsson ||  || 2 septembrie 1978 || La Silla || 
|-
| 10266 Vladishukhov ||  || 26 septembrie 1978 ||  || L. V. Zhuravleva
|-
| 10267 ||  || 7 noiembrie 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 10268 - ||  || 26 aprilie 1979 ||  || 
|-
| 10269 Tusi ||  || 24 septembrie 1979 ||  || N. S. Chernykh
|-
| 10270 Skoglöv ||  || 16 martie 1980 || La Silla || 
|-
| 10271 - ||  || 14 octombrie 1980 || Haute Provence || H. Debehogne, 
|-
| 10272 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 10273 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 10274 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 10275 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 10276 - ||  || 3 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 10277 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 10278 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 10279 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 10280 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 10281 - ||  || 11 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 10282 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 10283 Cromer ||  || 5 mai 1981 || Palomar || C. S. Shoemaker
|-
| 10284 ||  || 24 august 1981 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 10285 Renémichelsen ||  || 17 august 1982 || La Silla || 
|-
| 10286 Shnollia ||  || 16 septembrie 1982 ||  || L. I. Chernykh
|-
| 10287 Smale ||  || 21 octombrie 1982 || Nauchnij || 
|-
| 10288 Saville || 1983 WN || 28 noiembrie 1983 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 10289 Geoffperry || 1984 QS || 24 august 1984 ||  || 
|-
| 10290 Kettering || 1985 SR || 17 septembrie 1985 || Harvard Observatory || Oak Ridge Observatory
|-
| 10291 - || 1985 UT || 20 octombrie 1985 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 10292 - || 1986 PM || 2 august 1986 || Palomar || 
|-
| 10293 Pribina ||  || 5 octombrie 1986 || Piwnice || 
|-
| 10294 - ||  || 14 ianuarie 1988 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 10295 Hippolyta || 1988 GB || 12 aprilie 1988 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 10296 - ||  || 14 septembrie 1988 ||  || S. J. Bus
|-
| 10297 - ||  || 14 septembrie 1988 || Cerro Tololo || S. J. Bus
|-
| 10298 - ||  || 16 septembrie 1988 || Cerro Tololo || S. J. Bus
|-
| 10299 ||  || 13 noiembrie 1988 ||  || 
|-
| 10300 Tanakadate ||  || 6 martie 1989 ||  || T. Seki
|-